L'Open GDF Suez est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1996, classée en catégorie Tier II, se dispute à Paris du 12 au .

Julie Halard remporte le simple dames. En finale, elle bat Iva Majoli, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kristie Boogert et Jana Novotná.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open GDF Suez
 Saison 1996 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1996
France
Tennis en France en 1996
Sport en février 1996